Гарман:

Фамилия 
 Гарман, Гарриет (род. 1950) — британский политик из Лейбористской партии и член Палаты общин.
 Гарман, Любомир (1962—2010) — словацкий массовый убийца.
 Гарман, Майк (род. 1949) — американский бейсболист.
 Гарман, Самуэль (1843—1927) — американский герпетолог и ихтиолог.

Прочее 
 Гарман, или 1-метил-9H-b-карболин — алкалоид, выделенный из .
 Гарман — место (гумно), а также приспособление для обмолота зерна в сельском хозяйстве.

См. также 
 Харман
 Герман
 Гарманово
 Гармановка